Димитър Костадинов може да се отнася за:

 Димитър Костадинов (р. 1948) – български поет, писател, критик;
 Димитър Костадинов (р. 1954) – български художник.
 Димитър Костадинов – футболист на Септември
 Димитър Костадинов – български хайдутин

Вижте също 
 Костадинов